Eliteserien bezeichnet verschiedene Sportligen skandinavischer Länder:

 die höchste norwegische Liga in den Sportarten
 Eishockey, siehe Eliteserien (Eishockey),
 Fußball, siehe Eliteserien (Fußball),
 Handball, siehe Eliteserien (Handball),
 Schach, siehe Eliteserien (Schach),
 Unihockey, siehe Eliteserien (Unihockey).

die höchste dänische Liga im Eishockey, siehe Metal Ligaen

Siehe auch:
 Elitserien (Schweden)